

Geografia
 Paesi Bassi

 Oosterend – villaggio del comune di Littenseradiel (Frisia)
 Oosterend – villaggio dell'isola di Terschelling (Frisia)
 Oosterend – villaggio dell'isola di Texel (Olanda Settentrionale)